Kruisiging van Jezus Christus

Schilderijen
Kruisiging van Christus (Carracci)
Kruisiging (Bellini)
Christus aan het kruis (Zurbarán)
De Christus van de Heilige Johannes van het kruis (Dalí)
 De Kruisiging (Cornelia toe Boecop)